Een verkeersweg:
 N906 (Nederland), zie Provinciale weg 906

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing